Томас Гулд:
 Гулд, Томас Риджвей (1818—1881) — американский скульптор.
 Гулд, Томас Уильям (1914—2001) — британский моряк-подводник и общественный деятель, кавалер Креста Виктории.